Чёрный, Сергей:
 Чёрный, Сергей Анатольевич (род. 1967) — учёный, специалист в области экономики и экологии.
 Чёрный, Сергей Анатольевич (1977—2001) — серийный убийца.
 Чёрный, Сергей Васильевич (род. 1970) — украинский футболист, защитник.
 Чёрный, Сергей Данилович (1874—1956) — советский и украинский астроном.